Boa Vista, capoluogo dello stato brasiliano di Roraima
 Microregione di Boa Vista
 Boa Vista (Paraíba), comune dello stato brasiliano della Paraíba
 Boa Vista das Missões, comune dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul
 Boa Vista do Buricá, comune dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul
 Boa Vista do Cadeado, comune dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul
 Boa Vista do Gurupi, comune dello stato brasiliano del Maranhão
 Boa Vista do Incra, comune dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul
 Boa Vista do Ramos, comune dello stato brasiliano di Amazonas
 Boa Vista do Sul, comune dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul
 Boa Vista do Tupim, comune dello stato brasiliano di Bahia
 Boa Vista (Capo Verde), isola di Capo Verde
 Contea di Boa Vista

Pagine correlate 
 Boavista (disambigua)